Csehország
 Krásno város a Sokolovi járásban, a Karlovy Vary-i kerületben
 Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí településrésze, a Vsetíni járásban, a Zlíni kerületben
 Horvátország
Krasno falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
 Oroszország
 Krasno falu a Vacsai járásban a Nyizsnij-Novgorodi területen
Szlovákia
 Karásznó (1899-ig Krásznó, szlovákul Krásno nad Kysucou), város a Zsolnai kerület Csacai járásában
 Ószéplak (szlovákul Krásno), község a Trencséni kerület Simonyi járásában
 Szlovénia
 Krasno falu Brda községben, Primorska régióban